Le Parc peut renvoyer à divers domaines :

Patronyme 
 Julio Le Parc, sculpteur et peintre argentin (né en 1928)

Titres d'œuvre d'art 
 Le Parc, album du groupe allemand Tangerine Dream ;
 Le Parc, ballet en trois actes d'Angelin Preljocaj ;
 Le Parc, roman de Philippe Sollers ;
 Le Parc, film de Damien Manivel ;
 Le Parc, pièce de théâtre de Botho Strauss d'après Le Songe d'une nuit d'été ;
 Le Parc de l'horreur (One Day at Horrorland), roman d'horreur de la série Chair de poule ;
 Le Parc des braves, émission de télévision québécoise diffusée de 1984 à 1988 ;
 Le Parc fantastique, album de bande dessinée pour la jeunesse de Jean-Luc Loyer et Muriel Sevestre ;
 Le Parc jurassique (Jurassic Park), roman techno-thriller écrit en 1990 par Michael Crichton et adapté en long-métrage par Steven Spielberg en 1993.

Toponymes 
 Le Parc, commune nouvelle de France situé dans le département de la Manche,
 Le Parc, quartier résidentiel de la commune française de Royan,
 Le Parc, hameau faisant partie de la commune de Maintenon (Eure-et-Loir),
 Le Parc, cinéma de la ville de Liège,
 Torre Le Parc (Tour Le Parc), édifice résidentiel de grand standing situé dans le quartier de Palermo, à Buenos Aires, capitale de l'Argentine.

Voir aussi